Companhia Logística de Combustíveis — companhia logística portuguesa
 Comunicações, Lazer e Cultura — extinta holding brasileira de editoras do Grupo Abril
 CLC International — editora cristã
 CLC (grupo sul-coreano) — grupo feminino sul-coreano

Desambiguações de siglas